Seyfarth steht für:

 Seyfarth & Reinhardt, deutsche Puppenmanufaktur

Seyfarth ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Seyfarth (* 1962), deutscher Spieleautor
 Carly Seyfarth (1890–1950), deutscher Volkskundler und Mediziner
 Diego Carlos Seyfarth (* 1984), deutsch-peruanischer Schauspieler
 Ferdinand Seyfarth (1818–1901), deutscher Landwirt und Politiker, MdR
 Frank-Thomas Seyfarth (* 1952), deutscher Badmintonspieler
 Göran Seyfarth (* 1965), deutscher Journalist
 Harro Seyfarth (1921–2011), deutscher Orthopäde
 Hermann Seyfarth (1865–1933), deutscher Verwaltungsbeamter und Kreishauptmann von Chemnitz
 Juliane Seyfarth (* 1990), deutsche Skispringerin
 Karen Seyfarth, deutsche Spieleautorin
 Napoleon Seyfarth (1953–2000), deutscher Schriftsteller und AIDS-Aktivist
 Regnauld Seyfarth (1919–2001), deutscher Schauspieler und Kabarettist, siehe Reno Nonsens
 Rolf Seyfarth (1907–1976), deutscher Journalist und Radsportveranstalter
 Roman Seyfarth (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Ursula Seyfarth (* 1963), deutsche Richterin
 Walter Seyfarth (1884–1930), deutscher Lehrer und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Seifarth
 Seyfart
 Seyferth
 Seyffardt
 Seyffarth